Het Noors voetbalelftal speelde in totaal twaalf interlands in het jaar 2014, waaronder vier wedstrijden in de kwalificatiereeks voor de EK-eindronde 2016 in Frankrijk. De selectie stond voor het tweede opeenvolgende jaar onder leiding van bondscoach Per-Mathias Høgmo. Op de FIFA-wereldranglijst zakte Noorwegen in 2014 van de 59ste plaats (januari 2014) naar de 67ste plaats (december 2014). Martin Ødegaard (Strømsgodset IF) werd op 27 augustus, toen de Noren een oefenwedstrijd speelden tegen de Verenigde Arabische Emiraten, de jongste debutant ooit uit de geschiedenis van de nationale ploeg. Hij was op die dag 15 jaar, 8 maanden en 10 dagen.

Balans

Interlands

FIFA-wereldranglijst

Statistieken

Zie ook
Tippeligaen 2014
Noorse voetbalbeker 2014

Noors voetbalelftal
2014